Mul (vis), de vis Mullus surmuletus
 Mul van Kent, een koning van Kent, de broer van Cædwalla van Wessex
 Mul (India), een plaats in India
 Mul (film), een documentaire uit 2001 van Tijs Tinbergen